good kid, m.A.A.d city — второй студийный альбом американского рэпера Кендрика Ламара. Он был выпущен 22 октября 2012 года на лейблах Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment и Interscope Records. На альбоме приняли участие Дрейк, Доктор Дре, Jay-Z, Jay Rock, Anna Wise, Emeli Sandé и MC Eiht. Это дебют Ламара на крупном лейбле после его первого альбома Section.80, выпущенного независимо в 2011 году.

История 
После выпуска и успеха своего дебютного студийного альбома Section.80 Кендрик Ламар подписал контракт с крупными лейблами Interscope Records и Aftermath Entertainment.

В интервью XXL Ламар сказал, что альбом не будет звучать как Section.80, но вернётся к его комптоновским корням: «Я не могу сказать вам, какой тип звука или где я [буду] в следующие пять лет. Что касается музыки … Возвращение в район и [возвращение] обратно в то же пространство, где мы были раньше, вдохновили [меня]. Так что этот альбом не будет звучать как Section.80».

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

Недельные чарты

Годовой итоговый чарт

Десятилетний итоговый чарт

Сертификации

Примечания 

Альбомы Кендрика Ламара
Альбомы по алфавиту
Альбомы 2012 года